Veldkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp (1865–1944), Besitzerin eines Cafés auf dem Hamburger Dom
 Bart Veldkamp (* 1967), niederländisch-belgischer Eisschnellläufer
 Gerard Veldkamp (1921–1990), niederländischer Politiker (KVP)
 Jan-Frits Veldkamp (1941–2017), niederländischer Botaniker
 Tjibbe Veldkamp (* 1962), niederländischer Kinderbuchautor
 Udo Veltkamp (1910–1988), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter